Savoir-être peut désigner :

Savoir-être, l'un des quatre grands domaines de l'éducation.
Savoir-être, ou civilité, un ensemble de règles de vie en communauté.